Baureihe 118 steht für:
 ab 1968 die Altbau-Elektrolokomotiven der Baureihe 118 der Deutschen Bundesbahn (vormals als E 18 bezeichnet)
 zwischen 1970 und 1992 die Streckendiesellokomotiven der Baureihe 118 der Deutschen Reichsbahn in der DDR, spätere Baureihe 228 der Deutschen Bahn AG
 Mercedes-Benz Baureihe 118, Automodell